Esistono più comuni francesi con questo nome

Vesly – Eure
Vesly – Manica